Марија Бојовић је име и презиме следећих људи:

 Марија Бојовић, српска академска сликарка, ћерка вајара и некадашњег директора београдског зоолошког врта Вука Бојовића
 Марија Бојовић, црногорска одбојкашица, репрезентативка у том спорту
 Марија Бојовић, глумица у представи Ружно паче Краљевачког позоришта из 2009. године

Референце